26-й чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 1985 () проводился в городе Виннипег (Манитоба) c 24 февраля по 2 марта 1985 года. В провинции Манитоба чемпионат проводился в 3-й раз, в Виннипеге — в 3-й раз (до этого там проводились чемпионаты  и  годов).

Победитель получал право представлять Канаду (как «команда Канады»; ) на чемпионате мира 1985, который состоялся в марте 1985 в городе Йёнчёпинг (Швеция), а также выступать под этим наименованием на  Канады в 1986. Автоматическая путёвка команде-победителю на следующий чемпионат Канады под названием «команда Канады» впервые начала присваиваться с этого чемпионата.

В турнире приняло участие 11 команд, представляющих провинции и территории Канады. Со следующего чемпионата количество команд увеличивалось с 11 до 12, из-за участия «команды Канады».

Чемпионом стала (5-й раз в истории чемпионатов) команда, представлявшая провинцию Британская Колумбия (скип Линда Мур; для самой команды это была 1-я победа в чемпионатах), выигравшая в финале у команды, представлявшей провинцию Ньюфаундленд и Лабрадор (скип Sue Anne Bartlett). 3-е место заняла команда, представлявшая провинцию Новая Шотландия (скип Virginia Jackson).

Впервые в истории женских чемпионатов Канады по кёрлингу команда-чемпион выиграла все свои матчи — 10 на групповом этапе и финал.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе 11 команд играют между собой по круговой системе в один круг. Три лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где 1-я команда проходит сразу в финал, а 2-я и 3-я встречаются в полуфинале.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом; данные взяты из: )

Результаты соревнований

Групповой этап 
Турнирная таблица после окончания группового этапа

 команды, выходящие в плей-офф
 команды, выходящие в тай-брейк за выход в плей-офф с 3-го места

Тай-брейк 

По результатам тай-брейка с 3-го места в полуфинал плей-офф вышла команда Ньюфаундленда и Лабрадора.

Плей-офф

Итоговая классификация 

 команда, в чемпионате мира 1985 и чемпионате Канады 1986 выступающая как «команда Канады» (Team Canada)

Награды 
 Команда всех звёзд (All-Stars team)

По результатам точности бросков (в процентах) игроков в матчах кругового этапа на каждой позиции определяется состав команды.

 Приз за спортивное мастерство
(см. :en:Marj Mitchell Sportsmanship Award)

Приз, на чемпионате 1985 года названный в честь Луры Маклюки (), получила Кэти Диллон () (Остров Принца Эдуарда).

Примечания

Ссылки 
 1985 Scott Tournament of Hearts Coverage on CurlingZone
 1985 Scott Tournament of Hearts | CCA Stats Archive

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1985

1985
Спортивные соревнования в Виннипеге
Спорт в Канаде в 1985 году
Февраль 1985 года
Март 1985 года